Махутов — фамилия; имеет женскую форму Махутова.
 Махутов, Николай Андреевич (род. 1937) — специалист в области прочности машин и объектов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, член-корреспондент РАН.
 Махутов, Фёдор Николаевич (1948—2017) — советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер СССР.